Я́нич ( или ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Янич, Боян (род. 1982) — сербский волейболист-доигровщик;
 Янич, Милан (1957—2003) — сербский гребец-байдарочник;
 Янич, Мичо (род. 1979) — сербский гребец-байдарочник;
 Янич, Наташа (род. 1982) — сербская и венгерская гребчиха-байдарочница;
 Янич, Страхиня (1906—1964) — сербский коллаборационист, глава Сербского гестапо.
 Янич, Стьепан (род. 1980) — сербский гребец-байдарочник.
 Янич, Франческо (1937—2019) — итальянский футболист, полузащитник.